М 28:
 M 28 (шаровое скопление) — шаровое звёздное скопление в созвездии Стрельца.
 М-28 (реактивный снаряд) — первый советский серийный твердотопливный турбореактивный снаряд.